Yeldham kan syfta på:

 Yeldham (efternamn)
 Yeldham, Essex
 Great Yeldham - en ort i Essex, England
 Little Yeldham - en ort och civil parish i Essex, England